Саванные овсянки () — род воробьиных птиц из семейства Passerellidae, ранее включался в семейство овсянковых.
В 2018 году по решению Американского орнитологического общества часть видов перенесена в роды Ammospiza и Centronyx.

Классификация 
На февраль 2022 года в род включают 3 вида:

Примечания 

Passerellidae
Роды птиц